Schwimmbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Otto A. Schwimmbeck (* 1945), deutscher Unternehmer
 Peter Schwimmbeck (* 1941), deutscher Eishockeyspieler